Yeti steht für:

 Yeti, Fabelwesen des Himalaya
 Yeti Airlines, tibetische Fluggesellschaft
 Yetisports, eine Computerspieleserie
 Škoda Yeti, Automodell der Marke Škoda
 (2843) Yeti, Asteroid des Hauptgürtels
 Yeti Cycles, US-Hersteller von Mountainbikes
 Yeti (Album), ein Musikalbum der Band Amon Düül II
 Yeti Himalayan Sherpa Club, nepalesischer Fußballverein